Divna Ljubojević (1970-), chanteuse serbe de musique sacrée orthodoxe.
 Ljubomir Ljubojević (1950-), grand maître international d'échecs serbe.